Мензура — основное понятие старинной мензуральной нотации
 Мензура в фехтовании — стиль и манера ведения поединка
 Мензура — набор параметров звукосоздающих частей музыкальных инструментов

 Мензура Зоили — произведение Акутагавы Рюноске, а также описанный в нём одноимённый прибор
См.также:
 Мензурка